Karami – wpływowa, sunnicka rodzina libańskich polityków. Członkowie rodziny tradycyjnie pełnili urząd muftiego w Trypolisie. Przedstawiciele:
 Abd al-Hamid Karami (1890-1950) – libański polityk i duchowy przywódca sunnicki, premier Libanu w 1945 roku.
 Raszid Karami (1921-1987) – ośmiokrotny premier Libanu (1955-1956, 1958-1960, 1961-1964, 1965-1966, 1966-1968, 1969-1970, 1975-1976, 1984-1987).
 Omar Karami (1934-2015) – premier Libanu w latach 1990-1992 oraz 2004-2005.
 Ahmad Karami (1944-2020) – deputowany libańskiego Zgromadzenia Narodowego.
 Fajsal Karami (ur. 1971) – minister sportu i młodzieży w rządzie Nażiba Mikatiego.

Zobacz też:
 Karam (rodzina)
 Język karami

Przypisy 

Wpływowe rodziny libańskie